Лопатинський, Лопацинський, Лопатінський, Лопацінський () — прізвище, що походить від Лопацина, рід шляхти гербів Любич та Роля.

Відомі представники:

 Лопатинський Микола Тадеуш (1715—1778) — політичний та військовий діяч Великого князівства Литовського.
 Лопатинський Теофілакт (1670-ті pp. — 1741) — богослов і церковний діяч, родом з Волині.
 Лопатинський Дем'ян-Костянтин Васильович (1866—1951) — український релігійний та громадський діяч.
 Лопатинський Лев Васильович (1868—1914) — український актор, драматург і публіцист.
 Лопатинський Лев Григорович (1842—1922) — український лінгвіст та етнограф, емігрував до Росії.
 Лопатинський Фавст Львович (1899–1937) — український режисер, сценарист, актор.
 Лопатинський Юрій (1906–1982) — військовий діяч, підполковник УПА, один із командирів «Нахтіґалю».
 Лопатинський Ярослав Борисович (1906—1981) — український математик, академік АН Української РСР (з 1965), член-кореспондент (з 1951).
 Лопатинський Ярослав Йосипович (1871–1936) — український композитор.

Див. також 
 Лопатинська
 Лопацинський

Українські прізвища